Subjekt (lateinisch für „Untergeordnetes, Unterworfenes“) steht für:

 Subjekt (Grammatik), Bestandteil eines Satzes
 Subjekt (Philosophie) 1. ältere Bedeutung: Gegenstand des Handelns, 2. neuere Bedeutung: das erkennende Ich
 Subjekt (Psychosomatik), Ganzheitlichkeit vermittelnder Grundbegriff
 Subjekt (Umgangssprache), gegenwärtig, oft abwertend für eine Person
 Subjekt, historisch für eine untergeordnete Person im Sinne von Untertan
 Subjekt, kurz für ein Rechtssubjekt
 Subjekt, kurz für ein Wirtschaftssubjekt im Sinne von Wirtschaftseinheit
 Subjekt, Referenzpunkt im Rahmen der philosophischen Subjekt-Objekt-Spaltung
 Subjekt, Gegenbegriff zum Prädikat (Logik) #Das Prädikat in der traditionellen Logik

Siehe auch:

 subjektiv/Subjektivität (philosophisch die Eigenschaft, die ein Subjekt von einem Gegenstand unterscheidet)